Казинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Казинский сельсовет — Грязинский район, Липецкая область.
 Казинский сельсовет — Тербунский район, Липецкая область.
 Казинский сельсовет — Андроповский район, Ставропольский край.
 Казинский сельсовет — Шпаковский район, Ставропольский край.